Фирмилиан

 Фирмилиан (1910—1992) — епископ Сербской православной церкви, епископ Среднезападноамериканский.
 Фирмилиан (?—269) — православный святой, епископ Кесарии Каппадокийской.